Озбилен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озбилен, Ильхам (настоящее имя Уи́льям Биво́тт Тану́и; род. 1990) — турецкий легкоатлет кенийского происхождения.
 Озбилен, Каан (настоящее имя Майк Кипруто Киген) — кенийский и турецкий легкоатлет, бегун на длинные дистанции.